XVII чемпіонат світу з баскетболу відбувся в Іспанії з 30 серпня до 14 вересня 2014 року. У турнірі брали участь 24 команди.

Це другий баскетбольний чемпіонат світу в Іспанії (після 1986) та останній, який розігрують в один рік із чемпіонатом світу з футболу. З наступного чемпіонату ФІБА змістить турнір на рік, але збереже 4-річний цикл змагань, тобто чергові баскетбольні першості пройдуть 2019 і 2023 року.

Вибір господаря 
ФІБА розпочала прийом заявок на проведення турніру на початку 2008 року. Загалом, зголосилося 9 країн: Іспанія, Франція, Данія, Росія, Саудівська Аравія, Катар, Італія, Греція та Китай.

Організація обрала 3 кандидатів (Іспанія, Італія, Китай), серед яких Центральна рада ФІБА за підсумками голосування 23 травня 2009 року вибрала Іспанію господарем турніру-2014.

Арени 
Деякі майданчики вже були готові на момент подання заявки. Так, Мадрид, Гранада і Севілья приймали матчі чемпіонату Європи 2007. Окрім них, ігри будуть у містах Барселона, Більбао та Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.

Перебіг

Груповий етап

Група A 
 Матчі приймає Гранада.

Група B 
 Матчі приймає Севілья.

Група C 
 Матчі приймає Більбао.

Група D 
 Матчі приймає Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Матч за третє місце

Фінал

Статистика

Індивідуальна статистика гравців 

Очки

Підбори

Передачі

Блокшоти

Перехоплення

Хвилини

Командна статистика 

Забиті Очки

Пропущені Очки

Підбори

Передачі

Перехоплення

Блокшоти

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру 
 Кайрі Ірвінг
 Мілош Теодосич
 Ніколя Батум
 Кеннет Фарід
 Пау Газоль

Примітки

Посилання 
 2014 FIBA Basketball World Cup

Чемпіонати світу з баскетболу
2014 у баскетболі
Серпень 2014
Вересень 2014